French Open 2000 – drugi w sezonie wielkoszlemowy turniej tenisowy, który rozegrano w dniach 29 maja - 11 czerwca, na kortach im. Rolanda Garrosa. Była to 99. edycja rozgrywek.

Mistrzem zawodów singlowych wśród panów został Brazylijczyk Gustavo Kuerten, dla którego był to drugi tytuł wywalczony na paryskich kortach (wcześniej triumfował w 1997). Nową zwyciężczynią gry pojedynczej u pań została Mary Pierce, dla której był to drugi wygrany turniej Wielkiego Szlema po Australian Open z 1995. Dla pary Woodbridge-Woodforde, był to już dziesiąty  tytuł wielkoszlemowy, a pierwszy na kortach we Francji. W konkurencji debla u kobiet Szwajcarka Martina Hingis po raz drugi została mistrzynią na kortach im. Rolanda Garrosa, natomiast dla Mary Pierce, był to jedyny tytuł wielkoszlemowy wywalczony w deblu.

Zwycięzcy

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet

Gra podwójna mężczyzn

Gra podwójna kobiet

Gra mieszana

Turnieje juniorskie

Gra pojedyncza chłopców

Gra pojedyncza dziewcząt

Gra podwójna chłopców

Gra podwójna dziewcząt

Bibliografia 
 
 
 

French Open 2000